W Polsce
 Kaczkowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Kaczkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Kaczkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Kaczkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Rydzyna
 Kaczkowo – gromada

Zobacz też
 Nowe Kaczkowo
 Stare Kaczkowo
 Kaczków